Sparn ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Sparn (1889–1966), deutsch-argentinischer Bibliothekar und Naturwissenschaftler
 Walter Sparn (* 1941), deutscher Theologe